Марія Шарапова була триразовою чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 2-му колі її здолала Анджелік Кербер.
Кербер зрештою виборола титул, перемігши у фіналі Каролін Возняцкі з рахунком 3–6, 6–1, 7–5.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних тенісисток розпочинають боротьбу з  другого кола.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Porsche Tennis Grand Prix
2015